Ray Charles, navnet henviser til flere artikler

 Ray Charles – Ray Charles Robinson, amerikansk musiker, 1930 – 2004).
 Ray – film fra 2004 om musikeren Ray Charles
 Ray Charles (den ældre) – Charles Raymond Offenberg, amerikansk musiker, 1913 – ?.